Jeff ist eine Kurzform des englischen Vornamens Jeffrey, der seinerseits als eine mittelalterliche Variante von Geoffrey abgeleitet ist. Jeff ist vorrangig in den USA und Kanada gebräuchlich.

Namensträger

Vorname 

 Jeff Albert (* 1970), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Jeff Bean (* 1977), kanadischer Freestyle-Skier
 Jeff Beck (1944–2023), britischer Rock-Gitarrist
 Jeff Bezos (* 1964), US-amerikanischer Unternehmer und Investor
 Jeff Bridges (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Brown (1958–2011), US-amerikanischer Graffitikünstler
 Jeff Brown (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jeff Brown (* 1966), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jeff Buckley (1966–1997), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Gitarrist
 Jeff Capello (* 1964), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Carson (1963–2022), US-amerikanischer Country-Sänger
 Jeff Clayton (1954–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Jeff Corey (1914–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Corey (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeff Daniels (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Danna (* 1964), kanadischer Komponist und Gitarrist
 Jeff Dunham (* 1962), US-amerikanischer Bauchredner und Stand-up-Comedian
 Jeff Fahey (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Goldblum (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Gross (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jeff Halper (* 1946), US-amerikanisch-israelischer Friedensaktivist
 Jeff Hanneman (1964–2013), US-amerikanischer Gitarrist
 Jeff Hanson (1978–2009), US-amerikanischer Singer-Songwriter und Gitarrist
 Jeff Hardy (* 1977), US-amerikanischer Wrestler
 Jeff Jacques (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Kaplan (* 1972), US-amerikanischer Spieleentwickler
 Jeff Klotz (* 1990), deutscher Autor, Verleger und Museumsleiter
 Jeff Lederer (* 1962), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jeff Mills (* 1963), US-amerikanischer DJ und Musiker
 Jeff Nelson (* 1963), US-amerikanischer Jazzposaunist und Arrangeur
 Jeff Olson (* 1966), US-amerikanischer Skirennläufer
 Jeff Parker (Jeffrey Lee Parker; 1964–2017), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeff Parker (* 1967), US-amerikanischer Gitarrist
 Jeff Perry  (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Radebe (* 1953), südafrikanischer Politiker
 Jeff Reine-Adélaïde (* 1998), französischer Fußballspieler
 Jeff Sessions (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Jeff Skinner (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff Toms (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Jeff VanderMeer (* 1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jeff Violo, kanadischer Freestyle-Skier
 Jeff Wadlow (* 1976), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler
 Jeff Walker (* 1969), britischer Musiker
 Jerry Jeff Walker (1942–2020), US-amerikanischer Country-Sänger und Songwriter
 Jeff Wall (* 1946), kanadischer Fotokünstler
 Jeff Waters (* 1966), kanadischer Gitarrist, Chef und Produzent der Thrash-Metal-Band Annihilator
 Jeff Wayne (* 1943), US-amerikanischer Komponist und Musiker
 Jeff Williams (* 1950), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Jeff Williams (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler
 Jeff Yagher (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeff Zucker (* 1965), Medienmanager, ehemaliger Präsident von CNN Worldwide und Geschäftsführer von NBC Universal

Künstlername 
 DJ Jazzy Jeff (* 1965), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent

Siehe auch:
 Jeff, Alternativtitel eines US-amerikanischen Melodrams von Regisseur Hugo Fregonese (1953), siehe Wilde Glut

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Englischer Personenname